Erste Klasse oder 1. Klasse steht für:
 Bahntarif, siehe Wagenklasse
 Flugtarif, siehe Beförderungsklasse
 erste Schulklasse, siehe Jahrgangsstufe
 Lotterieklasse, siehe Klassenlotterie #Klassen
 Abstufung von Orden, siehe Ordensklasse
 österreichische Fußballmeisterschaft (1911–1924), siehe Fußball-Bundesliga (Österreich) #Von der ÖFU-Meisterschaft zur Ersten Klasse des ÖFV
 verschiedene Spielklassen im österreichische Ligasystem, Fußball-Ligasystem in Österreich#Unterhalb der vierten Spielklasse

Siehe auch:
 Erster Klasse (Bauernschwank, 1910)
 Eerste Klasse
 First Class
 Klasse I
 Klassen im Senat der Vereinigten Staaten #Klasse I